Margaret Court ha battuto in finale Ann Haydon-Jones 6–1 4–6 6–3.

Teste di serie
 Margaret Court (campionessa)
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Ann Haydon-Jones (finalista)
 Nancy Richey (semifinalista)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Françoise Dürr (ottavi di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1969